Рафаил Попов може да се отнася за:
 Рафаил Попов (1830—1876) e апостолически администратор на българите униати в Османската империя
 Рафаил Попов (1876—1940) е български историк, археолог, палеонтолог, спелеолог и музеен деятел.